Příjmení Fjodorov (Фёдоров), přechýleně Fjodorovová (Фёдорова, Fjodorova), nosí více osobností:

 Ivan Fjodorov († 1733) - ruský mořeplavec a objevitel
 Miron Janovič Fjodorov (* 1985), známý pod uměleckým jménem Oxxxymiron – ruský rapper
 Nikolaj Fjodorovič Fjodorov (1829–1903) – ruský náboženský myslitel a filosof
 Sergej Fjodorov (* 1969) – sovětský a ruský lední hokejista
 Vladimir Fjodorov (1955–1979) – sovětský fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Ruská příjmení